

Biografia
Nata a Buenos Aires, Maria fu coinvolta nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane, agendo allo show televisivo Supermingo di Juan Carlos Altavista. Ha girato come cantante con l'artista Alejandro Lerner, e appare in tre album con lui. In seguito ha cantato con diversi artisti, tra cui Luis Miguel, Ricky Martin, Rubén Rada, Juan Carlos Baglietto, Nito Mestre, Ricardo Montaner, Cristian Castro, Colin Hay e Eikichi Yazawa.

Maria si è trasferita a Boston nel 1992, quando fu premiata con una borsa di studio per le prestazioni di voce e composizione presso il Berklee College of Music.  Successivamente si stabilì a Los Angeles, e diventa una cittadina degli Stati Uniti. Lei impegnata in canto e songwriting per film tra cui A Beautiful Life, e A Walk in the Clouds, che è stato diretto da Alfonso Arau, con il quale ha lavorato in sei film successivamente. Ha anche composto ed eseguito musiche per Rush Hour 3, e per i film Disney, campagne radiofoniche Disney e Fox Latin Television.

Nel 2005, Maria ha ricevuto un premio ASCAP, insieme a Facundo Monty, per aver scritto la canzone Luchare Por Tu Amor. Questa canzone è stata scritta come parte della colonna sonora del film, Zapata, interpretata da Alejandro Fernández, per cui la musica è stata insieme composta da Entraigues e Ruy Folguera. la sua interpretazione delle opere di musica del leggendario cantante Carlos Gardel è stato recensita positivamente in Global Rhythm , nel 2007, un critico ha osservato " dieci brani classici interpretati con amore dalla cantante Maria Entraigues ", lui ha scritto che " Maria Entraigues ha una voce dolce, mi seduce ogni volta che sento l'album". Entraigues ha effettuato la Cómplices Tour del cantante messicano Luis Miguel 2008-2009. Nel 2010, è apparsa nella commedia romantica italiana  Il trucco del foglio  (titolo originale:  L'imbroglio nel lenzuolo), per il quale ha anche composto la musica. Entraigues è anche un pilota, e ha lavorato in tale veste sul set del film 2010, Jackass 3D.

Come responsabile della sensibilizzazione della Fondazione SENS Research, Maria ha rappresentato la Fondazione internazionalmente, e in occasione di conferenze e nei media ha spiegato e promosso gli obiettivi della Fondazione che sono quelli di sradicare le malattie e le disabilità dell'invecchiamento attraverso biotecnologie innovative. Lilian Hernandez. "Il sogno di vivere mille anni di fronte a esperti", Excelsior (11 ottobre 2013), p. 23: "Maria Entraigues, responsabile della sensibilizzazione della Fondazione dice che ci sarà una cura per la vecchiaia grazie ai progressi nella medicina rigenerativa, che applica i principi della robotica e bionanotecnologie".

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 "2111 show features Alcor member Maria Entraigues", Kurzweil Accelerating Intelligence (May 10, 2013)
 Front and Center: Singer, Composer, Pilot, Global Outreach Coordinator at SENS Research Foundation, Maria Entraigues-Abramson, Women's International Music Network (October, 2015)